Спуск:
 Спуск — тип улицы с наклонным рельефом и слово в названии улицы (например: Андреевский спуск, Соборный спуск и т. д.).
 Спуск — то же, что посадка летающего объекта.
 Спуск — приспособление, приводящее в действие курок, затвор и тому подобное.
 Спуск (спуск судна) — процесс перемещения корпуса судна в воду.
 «Спуск» () — британский фильм ужасов 2005 года.
 «Спуск 2» — британский фильм ужасов 2009 года.